J4 ou J04 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 HMS J4, un sous-marin de la Royal Navy.

Musique 
 Joyrex J4, un maxi de Caustic Window.

Photographie 
 Nikon 1 J4, un appareil photographique hybride de Nikon.

Sciences

Astronomie 
 S/2003 J 4, un satellite naturel de Jupiter.

Mathématiques 
 Coupole octogonale (J), une figure géométrique.

Médecine 
 Laryngite et la trachéite aiguës (J04), d'après la classification internationale des maladies.

Métallurgie 
  J4, désignation de l’ acier dont l'énergie de rupture est garantie à  à .

Transports

Automobile 
 SAVA J4, une fourgonnette du constructeur espagnol SAVA.

Aviation 
 .

Signalisation routière 
 Balise de virage à chevrons en France.

Urbanisme 
 J4, un ancien hangar du port transformé en esplanade et où se situe actuellement le Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres.